ТГМУ — аббревиатура. Может означать:
 ТГМУ — Тихоокеанский государственный медицинский университет
 ТГМУ — Государственный медицинский университет Туркмении
 ТГМУ — Таджикский государственный медицинский университет
 ТГМУ — Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского
 ТГМУ — Тюменский государственный медицинский университет